Fuentidueña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentidueña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Fuentidueña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar